Baradari steht für:

 Baradari (Architektur), Empfangs- oder Festpavillon in Indien und in Pakistan

Baradari ist der Familienname folgender Personen:

 Nezahat Baradari (* 1965), deutsche Politikerin (SPD), MdB